

Geografia 
Albania 
Baç – località nella prefettura di Alessio
Baç – località nella prefettura di Valona
Macedonia del Nord 
Bač – ex comune, ora parte del comune di Novaci (Pelagonia)
Serbia 
Bač – città e comune nel distretto della Bačka Meridionale (Voivodina)
Slovacchia 
Báč – comune del distretto di Dunajská Streda (regione di Trnava)
Slovenia 
Bač – nome sloveno di Baccia, località nel comune di Bisterza (Litorale-Carso)
Bač pri Materiji – località nel comune di Erpelle-Cosina (Litorale-Carso)

Codici
BAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barranca de Upía (Colombia)

Sigle 
 Blood Alcohol Content o Blood Alcohol Concentration – Concentrazione di alcol nel sangue
 British Aircraft Corporation – azienda britannica costruttrice di aerei attiva tra il 1960 e il 1977
 Bacterial artificial chromosome – un tipo di vettore di DNA
 Baccalaureato europeo, francese – nome dato alle licenze liceali
 Briggs Automotive Company – casa automobilistica britannica
 Brigade anti-criminalité - unità di polizia francese
 Benzalkonium chloride - Cloruro di benzalconio